

Patronyme 
Knutsson est un patronyme suédois dérivé du prénom scandinave  (variante de ), et signifiant « Fils de Knut ».

Il est notamment porté par :
 Anders Knutsson Ångström (1888–1981), physicien et météorologue suédois ;
 Gösta Knutsson (1908–1973), animateur de radio, écrivain et traducteur suédois ;
 Helene Hellmark Knutsson (1969–), femme politique suédoise ;
 Karl Knutsson (1408–1470), noble suédois devenu roi de Suède et de Norvège ;
 Magnus Knutsson (1964–), coureur cycliste suédois ;
 Sven Knutsson (1020–1036), roi de Norvège de 1030 à 1035 ;
 Torgils Knutsson (mort en 1306), noble suédois, régent de Suède de 1290 à 1303.

Dans les pays anglophones, ce nom de famille sera parfois anglicisé en .